Mazzarello – cognome italiano
Luigi Mazzarello (1885-1959) – presbitero italiano
Graziano Mazzarello (1950) – politico italiano
Marco Mazzarello (1971) – fumettista italiano
Maria Domenica Mazzarello (1837-1881) – religiosa italiana
Paolo Mazzarello (1955) – accademico e scrittore italiano